2e Infanteriedivisie (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 2e Infanteriedivisie (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 2e Infanteriedivisie (Nieuw-Zeeland) - Nieuw-Zeelandse legereenheid